Gallifa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallifa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Gallifa (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar